Velika nagrada Rima 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1929. Odvijala se je 26. maja 1929 na italijanskem uličnem dirkališču Tre Fontane v Rimu.

Dirka
R1 = nad 2000 cm³, R2 = med 1500 in 2000 cm³, R3 = do 1500  cm³ 

|-
! 1
| 22
|  Achille Varzi
| SA Ital. Ing. Nicola Romeo
| Alfa Romeo P2 (R2)
| 30
| 3:03:10,2
| 11
|-
! 2
| 4
|  Gastone Brilli-Peri
| SA Ital. Ing. Nicola Romeo
| Alfa Romeo P2 (R1)
| 30
| +47,2 s
| 2
|-
! 3
| 24
|  Albert Divo
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35C (R2)
| 30
| +10:11,0
| 12
|-
! 4
| 48
|  Luigi Arcangeli
| Scuderia Materassi
| Talbot 700 (R3)
| 30
| +14:35,8
| 20
|-
! 5
| 40
|  Cleto Nenzioni| Privatnik
| Maserati 26B (R2)
| 30
| +25:06,4
| 18
|-
! 6
| 8
|  Fritz Caflisch
| Privatnik
| Mercedes-Benz SS (R1)
| 30
| +26:35,2
| 4
|-
! 7
| 32
|  Giulio Foresti| Privatnik
| Bugatti T35C (R2)
| 30
| +30:50,2
| 15
|-
! 8
| 26
|  Carlo Pintacuda
| Scuderia Materassi
| Talbot 700 (R2)
| 30
| +30:58,8
| 13
|-
! 9
| 16
|  Carlo Tonini
| Privatnik
| Bugatti T35C (R2)
| 30
| +34:13,2
| 8
|-
! 10
| 54
|  Piero Albini    Alfredo Bornigia
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500 (R3)
| 30
| +39:44,8
| 23
|-
! 11
| 50
|  Clemente Biondetti
| Privatnik
| Salmson''' (R3)
| 30
| +41:56,8
| 21
|-
! Ods
| 14
|  Mario Lepori
| Privatnik
| Bugatti T35B (R1)
| 26
| 
| 7
|-
! Ods
| 20
|  Ernesto Maserati
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26B (R2)
| 26
| 
| 10
|-
! Ods
| 18
|  Tazio Nuvolari
| Privatnik
| Bugatti T35B (R2)
| 17
| Motor
| 9
|-
! Ods
| 12
|  Georges Bouriano
| Privatnik
| Bugatti T35B (R1)
| 16
| 
| 6
|-
! Ods
| 34
|  Luigi Fagioli
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26 (R2)
| 15
| 
| 16
|-
! Ods
| 52
|  Anselmo Anselmi
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500 (R3)
| 13
| 
| 22
|-
! Ods
| 10
|  August Momberger
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK (R1)
| 9
| Motor
| 5
|-
! Ods
| 38
|  Federico Fisauli
| Privatnik
| Maserati 26B (R2)
| 8
| 
| 17
|-
! Ods
| 44
|  Filippo Sartorio
| Privatnik
| Amilcar (R3)
| 8
| Trčenje
| 19
|-
! Ods
| 2
|  Hans Stuck
| Privatnik
| Austro-Daimler ADM-R (R1)
| 6
| Motor
| 1
|-
! Ods
| 6
|  Manuel Blancas
| Privatnik
| Bugatti T35B (R1)
| 5
| 
| 3
|-
! Ods
| 28
|  Baconin Borzacchini
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26R (R2)
| 5
| Trčenje
| 14
|-
! DNS
| 36
|  »Williams«
| Privatnik
| Bugatti T35C (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 30
|  Domenico Gamboni
| Privatnik
| Maserati 26 (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 42
|  Diego de Sterlich
| Privatnik
| Maserati 26B (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 46
|  Rainieri Tirassa
| Privatnik
| Maserati 26 (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| ?
|  Angelini
| Privatnik
| ? (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| ?
|  Monti
| Privatnik
| Maserati 26B (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| ?
|  Tognoli
| Privatnik
| ? (R3)
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1929
Sezona Velikih nagrad 1929